2 miejscowości w Estonii:
 Oese – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Halinga.
 Oese – wieś w prowincji Rapla, w gminie Vigala.